Scheele steht für:
 Scheele (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Scheele (Mondkrater), Krater auf dem Mond
 Scheele-Preis für Leistungen in der Pharmazie
 Scheelesches Grün, siehe Kupfer(II)-arsenit

Siehe auch:
 Schele (Begriffsklärung)
 Scheel
 Schele
 Scheelen
 Scheelehaus